Die China Masters Super Series 2008, ein Badminton-Turnier der BWF Super Series, fanden vom 23. bis 28. September 2008 in Changzhou, Volksrepublik China, statt. Das Preisgeld betrug 250.000 US-Dollar.

Austragungsort 
 Changzhou Olympic Sports Center

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste 
  Lee Chong Wei
  Lin Dan
  Bao Chunlai
  Chen Jin
  Sony Dwi Kuncoro
  Peter Gade
  Taufik Hidayat
  Joachim Persson

Endrundenergebnisse

Dameneinzel

Setzliste 
  Lu Lan
  Tine Rasmussen
  Zhu Lin
  Wong Mew Choo
  Wang Chen
  Zhou Mi
  Saina Nehwal
  Yu Hirayama

Endrundenergebnisse

Herrendoppel

Setzliste 
  Markis Kido / Hendra Setiawan
  Fu Haifeng / Cai Yun
  Koo Kien Keat / Tan Boon Heong
  Zakry Abdul Latif / Fairuzizuan Tazari
  Guo Zhendong / Xie Zhongbo
  Shintaro Ikeda / Shuichi Sakamoto
  Chan Chong Ming / Chew Choon Eng
  Yonathan Suryatama Dasuki / Rian Sukmawan

Endrundenergebnisse

Damendoppel

Setzliste 
  Du Jing / Yu Yang
  Wei Yili / Zhang Yawen
  Vita Marissa / Liliyana Natsir
  Wong Pei Tty / Chin Eei Hui
  Nitya Krishinda Maheswari / Greysia Polii
  Duanganong Aroonkesorn / Kunchala Voravichitchaikul
  Pan Pan / Tian Qing
  Nicole Grether /  Charmaine Reid

Endrundenergebnisse

Mixed

Setzliste 
  Nova Widianto / Liliyana Natsir
  He Hanbin / Yu Yang
  Xie Zhongbo / Zhang Yawen
  Sudket Prapakamol / Saralee Thungthongkam
  Flandy Limpele / Greysia Polii
  Muhammad Rizal / Vita Marissa
  Songphon Anugritayawon / Kunchala Voravichitchaikul
  Lim Khim Wah / Wong Pei Tty

Endrundenergebnisse

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

2008
BWF Super Series 2008
Badmintonwettbewerb in Changzhou